Ел Чарко има више значења:

 Ел Чарко (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чарко (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чарко (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чарко (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Чарко (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чарко, Ел Ромерал (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чарко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чарко (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чарко (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чарко (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чарко (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чарко (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чарко (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чарко (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чарко (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чарко (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чарко (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чарко (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чарко (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чарко (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чарко (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чарко (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чарко (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чарко, Гранха (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чарко, Ел Чарко Азул (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чарко (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чарко (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чарко (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чарко (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чарко, Фелипе Виљасењор (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чарко, Хосе Амадор (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чарко (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чарко (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чарко (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чарко (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чарко (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чарко (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чарко, Ел Ратон (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чарко (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чарко (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чарко (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чарко, Ла Сигвења (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чарко (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чарко (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чарко (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику